Pupp ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Pupp (1900–1969), Südtiroler Politiker
 Gisbert Pupp (1939–2015), deutscher Maler
 Julius Pupp (1870–1936), Hotelier und Eigentümer des Grandhotel Pupp in Karlsbad
 Réka Pupp (* 1996), ungarische Judoka
 Thomas Pupp (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ), Jurist und Kommunikationsberater